Território da Capital Australiana — divisão administrativa da Austrália
 Terapia de aceitação e compromisso — abordagem psicoterapêutica da terceira geração da terapia comportamental
 Autoridade para as Condições do Trabalho — organismo em Portugal, sob a orientação da administração pública
 American College Testing — exame de admissão de universidades nos Estados Unidos
 ACT Promoção da Saúde — ONG do Brasil, contra o tabagismo

Desambiguações de siglas